Чемпионат мира по полумарафону — ежегодные легкоатлетические соревнования под эгидой ИААФ по полумарафону. Впервые соревнования прошли в 1992 году в городе Ньюкасл-апон-Тайн, Великобритания. Выявляются победители в индивидуальном и командном первенствах среди мужчин и женщин, а также среди юниоров.

В 2006—2007 годах соревнование именовалось как Чемпионат мира по шоссейному бегу (англ. World Road Running Championships). В 2006 году вместо полумарафона состоялся забег на 20 километров.

Чемпионаты

Победители среди мужчин

Рекорды

Ссылки 
 Результаты на сайте IAAF

Чемпионат мира по полумарафону